Dark Floors – film del 2007 diretto da Martin Kjellberg e Nils Wåhlin
Dark Floors – film del 2008 diretto da Pete Riski